Kobylański se referă la:
 Majdan Kobylański, un sat din voievodatul Lublin, Polonia

Kobylański este numele de familie al următoarelor persoane:
 Andrzej Kobylański (n. 1970), fotbalist polonez
 Jakub Kobylański (d. 1454), cavaler polonez
 Jan Kobylański (n. 1923), antreprenor polono-paraguayan
 Martin Kobylański (n. 1994), fotbalist germano-polonez

Vezi și
 Kobylańska (dezambiguizare)